

Lokalizacje w Polsce 
 Czerwony Dwór – część miasta Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim
 Czerwony Dwór – część miejscowości Konstantynów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Czerwony Dwór – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Czerwony Dwór – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Czerwony Dwór – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Czerwony Dwór – przysiółek miejscowości Nowy Dwór w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń

 Czerwony Dwór – nieformalna część Gdańska
 Czerwony Dwór w Zakopanem – dom w stylu zakopiańskim, położony w mieście Zakopane

Lokalizacje na Litwie 
 Czerwony Dwór – wieś w rejonie kowieńskim
 Czerwony Dwór – wieś w rejonie jezioroskim
 Czerwony Dwór – wieś w rejonie wileńskim, w gminie Niemenczyn
 Czerwony Dwór – wieś w rejonie wileńskim, w gminie Rzesza

Lokalizacje w Czechach 
 Červený Dvůr – część hradeckiej dzielnicy Pražské Předměstí.

Lokalizacje na Białorusi 

 Czerwony Dwór – dawniej majątek. Obecnie część Szarkowszczyzny w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim.
 Czerwony Dwór – dawna osada młyńska w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.